Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1945, die zwölfte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 17. Juli und 2. August 1945 in Guayaquil, Ecuador statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum zweiten Mal den Titel erringen konnte. Zudem nahm die Basketballmannschaft Kolumbiens zum ersten Mal am Turnier teil.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1945. Damit wurde der Modus des Vorjahres wieder aufgegeben.

Weblinks 
 FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Guayaquil
Basketballveranstaltung 1945
Sudamerikameisterschaft 1945